

Старбак — місто, штат Міннесота
 Старбак — місто, штат Вашингтон